Blindes Vertrauen bezeichnet:

 Blindes Vertrauen (1998), US-amerikanisches Gerichtsdrama von Ernest R. Dickerson
 Blindes Vertrauen (2005), deutscher Fernsehspielfilm von Mark Schlichter
 Blindes Vertrauen (2014), US-amerikanischer Spielfilm von Dylan Baker
 Trust – Blindes Vertrauen, US-amerikanischen Filmkomödie von Hal Hartley (1990)
 Blindes Vertrauen, ZDF-Titel des US-amerikanischen Spielfilms Trust (2010)
 Ein Vertrauen, das ganz ohne Sehen (d. h. Prüfen) auskommt; in der Regel negativ verwendet.